Юрий (Георгий) Ярославич (до 1112 — около 1168) — князь Пинский около 1142—1148 и 1154—1157 годов, Туровский в 1148/1149—1150, 1151—1154 и 1157—1168 годах, сын Ярослава Святополковича, старшего сына Святополка Изяславича.

Биография 

В 1157 году после смерти Юрия Долгорукого Туров, в котором до этого сидел его сын Борис, был занят Юрием Ярославичем. Новый киевский князь Изяслав Давыдович в 1157 году попытался выбить Юрия из Турова, но безуспешно, и вынужден был отступить. В 1160 году Изяслав Давыдович в союзе с Мстиславом Изяславичем снова осадил Туров и снова не смог его взять. В 1161 году Юрий заключил мир с киевским князем Ростиславом Мстиславичем.

Умер около 1168 года. Юрий был родоначальником династии турово-пинских князей. После его смерти Турово-Пинское княжество разделилось между его сыновьями на несколько уделов.

Брак и дети 
Жена: с 1144 (ум. 1190), дочь Всеволодка, князя Городненского. Дети:
 Иван Юрьевич (ум. 1170), князь Туровский (1168-1170). Получил во владение Туров. Родоначальник Туровской линии.
 Святополк Юрьевич (ум. 1190), князь Пинский (1168-1170), князь Туровский (1170-1190). Получил в удел Пинск. Родоначальник 1-й Пинской линии.
 Ярослав Юрьевич (ум. 1190), князь Клецкий (1168-1170), князь Пинский (1170-1190). Получил в удел Клецк и Яновицы. Родоначальник Яновицкой линии.
 Глеб Юрьевич (ум. 1196), князь Дубровицкий (1168—1190),  князь Туровский (1190—1196). Получил в удел Дубровицы и Степань. Родоначальник Дубровицкой, Степаньской и 2-й Пинской линий.
 Ярополк Юрьевич (ум. 1190), князь Городенский (1168-1190), князь Пинский (1190). Получил в удел Городно и Несвиж. Родоначальник Несвижской линии.
 Анна  (ум. после 1205); муж: Рюрик Ростиславич (ум. 1212), великий князь Киевский
 Малфрида; муж: с 1167 Всеволод Ярославич (ум. после 1209), князь Луцкий

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Князья туровские
Рюриковичи по алфавиту
Изяславичи Туровские